Coimbra (district), een district van Portugal
Coimbra (stad), de hoofdstad van het district
Coimbragroep, een samenwerkingsverband van universiteiten
Coimbra (lied), onder deze titel bekend geworden door de vertolking van Amália Rodrigues
Coimbra (Minas Gerais), een gemeente in Brazilië

Milton Coimbra (1975), Boliviaans voetballer
Rolando Coimbra (1960), Boliviaans voetballer